Ветвинский — русская фамилия.

 Ветвинский, Алексей Дмитриевич (1891—1944) — военный деятель, начальник штаба 4-й армии РККА в 1920 году.
 Ветвинский (Витвинский), Валентин Фёдорович (1924—1944) — гвардии старший сержант, артиллерист, Герой Советского Союза.